Шееголовы () — род жужелиц из подсемейства Harpalinae, насчитывающий 14 видов.

Описание 
Голова позади глаз с шеевидной перетяжкой. Тело имеет густой волосяной покров. Каждое из надкрылий имеет по два красных пятно: большие перед серединой и маленькими округлыми перед вершиной. Переднеспинка почти круглая, в грубых морщинистых точках и длинных волосках. Последний сегмент челюстных щупиков эксцентрично присоединён к косо срезанной вершине предпоследнего сегмента.

Список видов

Примечания

Ссылки 
 Жужелицы трибы Panagaeini (Carabidae): атлас видов фауны России — Олег Берлов
 Жужелицы рода Panagaeus (Carabidae): атлас видов фауны России — Герман Лафер

Харпалины
Роды жесткокрылых